De gemeente Midden-Delfland kent 173 gemeentelijke monumenten, hieronder een overzicht. Zie ook de  rijksmonumenten in Midden-Delfland.

Den Hoorn
De plaats Den Hoorn kent 17 gemeentelijke monumenten:

 

 

|}

Maasland
De plaats Maasland kent 116 gemeentelijke monumenten:

|}

Schipluiden
De plaats Schipluiden kent 39 gemeentelijke monumenten:

 

|}

Midden-Delfland
Midden-Delfland
Midden-Delfland